Vuitton ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique-Angèle Vuitton (* 1946), französische Immunologin und Hochschullehrerin 
 Louis Vuitton (Unternehmer) (1821–1892), französischer Handwerker und Unternehmer, Gründer der Firma Louis Vuitton
 Philippe Vuitton (* 1951), französischer Wirtschaftswissenschaftler und Autor 

Siehe auch:
 Louis Vuitton, französischer Luxuswaren-Hersteller
 Stiftung Louis Vuitton (französisch Fondation d'entreprise Louis Vuitton), Privatmuseum in Paris